David Wagner – amerykański muzyk, wokalista zespołu Crow
 David Wagner – amerykański aktor i scenarzysta
 David L. Wagner (ur. 1956) – amerykański entomolog
 David Wagner (ur. 1971) – amerykański piłkarz i trener pochodzenia niemieckiego
 David Wagner (ur. 1974) – amerykański tenisista niepełnosprawny 
 David A. Wagner (ur. 1974) – amerykański informatyk, profesor